Societatea din timpul Dinastiei Joseon se baza pe idealurile neo-confucianiste și anume, cele trei principii fundamentale și cele cinci discipline morale. Existau patru clase sociale: yangban (nobilimea), chungin (clasa de mijloc), sangmin (oamenii de rând) și cheongmin (proscrișii; cea mai joasă clasă socială). Societatea era condusă de clasa yangban care reprezenta 10% din populație și avea anumite privilegii. Sclavii aveau cel mai josnic statut. 

În această perioadă, structura clanurilor devenise strictă iar liniile de sânge aveau cea mia mare importanță. Viața de familie era reglementată prin lege, aplicânduse cu strictețe regulile confucianiste. Comparativ cu perioada Dinastiei Goryeo, regulile în ceea ce privește căsătoriile au fost restructurate și au devenit mai rigide. Nobilii puteau avea mai multe soții și concubine dar copii lor cu femei de rând sau sclave erau considerați ilegitimi și nu aveau nici un privilegiu nobiliar. 

Rolurile și drepturile femeilor au fost reduse în comparație cu epocile anterioare din istoria coreeană. Femeile yangban erau complet ascunse de lumea exterioară, fiind obligate să se conformeze idealurilor confucianiste de puritate, supunere, castitate și fidelitate. Femeile erau ghidate de bărbați pe tot parcursul vieții lor, trebuind să asculte de părinți, soți, socri și de fiul întâi născut. Casele erau separate în zone pentru femei și zone pentru bărbați pentru a separa cele două sexe.

Principiile călăuzitoare 

Societate